Il doppio del torneo di tennis Kremlin Cup 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Eric Jelen e Carl-Uwe Steeb che hanno battuto in finale Andrej Čerkasov e Aleksandr Volkov 6–4, 7–6.

Teste di serie

  Menno Oosting /  Dmitrij Poljakov (secondo turno)
  Mansour Bahrami /  Udo Riglewski (primo turno)

  Vojtěch Flégl /  Daniel Vacek (secondo turno) 
 n/a

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 

Kremlin Cup 1991
ATP Tour 1991